Bienheureuse Imelda Lambertini 1322-1333, est une jeune fille italienne, morte à 11 ans, lors d'une extase pendant sa Première communion.
 Luisa Lambertini (née en 1963),  économiste italienne
 Margherita Lambertini, chirurgienne secouriste italienne 
 Prospero Lambertini (1675-1758), cardinal italien élu pape sous le nom de Benoît XIV.

Homonymie de patronyme italien